XII Африканские игры — мультиспортивное соревнование стран Африки, проходившее с 16 по 31 августа 2019 года в 6 городах Марокко. Марокко принимала Игры впервые. В играх участвовали 4332 спортсмена из 53 стран. Они соревновались в 340 дисциплинах в 27 видах спорта.

Церемонии открытия и закрытия Игр прошли в столице Марокко Рабате.

История организации 
17 июня 2016 года на сессии Специального технического комитета по делам молодёжи, культуры и спорта Африканского Союза местом проведения XII Африканских игр была выбрана столица Экваториальной Гвинеи город Малабо, но в следующем году от этого права она отказалась из-за экономических трудностей. В июле 2018 года Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки объявила, что Африканские игры 2019 пройдут в Марокко.

Последнее до этого участие Марокко на Играх было в 1987 году, после чего страна отказывалась от выступлений на этих мультиспортивных соревнованиях «Чёрного континента» в связи с признанием Высшим советом спорта Африки Сахарской Арабской Демократической Республики.

Символы

Логотип 
На логотипе Игр изображены традиционные марокканские (магрибские) ворота, покрытые национальной мозаикой. Рядом с воротами — надписи: Африканские игры на четырёх языках (арабском, французском, английском и испанском), даты проведения соревнований и Рабат-2019.

Талисман 
Талисманом Игр стал Берберийский лев — подвид львов, ранее обитавший в Марокко. Традиционно лев является одним из символов страны.

Страны-участницы 
В Играх принимали участие спортсмены 53 стран (в скобках указано количество спортсменов).

Спортивные объекты 
Церемонии открытия и закрытия Игр прошли в Рабате на стадионе «Принц Мулай Абдалла». Соревновательные объекты располагались в 6 городах Марокко.

Виды спорта 
Игры включали соревнования по 27 видам спорта. По сравнению с предыдущими играми из программы соревнований исключены петанк (2 дисциплины) и пауэрлифтинг (14), а добавлены гребля академическая (9), гребля на байдарках и каноэ (18), конный спорт (2), снукер (3), стрельба (5), стрельба из лука (5), триатлон (3), шахматы (5). Вместо баскетбола в программу включён баскетбол 3×3 (2 дисциплины). Добавлены соревнования по маунтинбайку в велоспорте (4 дисциплины), 2 весовые категории у мужчин и 3 — у женщин в тяжёлой атлетике (15 комплектов наград), соревнования в вольных упражнения у мужчин и женщин в гимнастике, две весовые категории по боксу среди женщин. Исключены по две весовые категории в боксе у мужчин, в греко-римской борьбе и в вольной борьбе среди мужчин и женщин. Исключены соревнования по гимнастической аэробике (4 дисциплины). Всего было разыграно 340 комплектов наград (на 45 больше по сравнению с предыдущими Играми).

Примечание: число в скобках указывает, сколько комплектов медалей разыгрывается в этом виде спорта.

Календарь

Таблица медалей 
В таблице представлен медальный зачёт Игр.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт XII Африканских игр 
 Результаты

Африканские игры
Август 2019 года
Международные спортивные соревнования в Марокко
Спорт в Марокко в 2019 году